В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Seattle 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Рене Річардс 6-1, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (переможниця)
 Енн Кійомура-Хаясі (1-ше коло)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Керрі Рід (півфінал)

 Відсутня
 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
 Маріта Редондо (1-ше коло)
 Сью Баркер (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

1979